Tomboy — программа для создания заметок в среде GNOME. Tomboy представляет собой блокнот с вики-интерфейсом и часто применяется для управления персональной информацией. Для связывания заметок используются ссылки. Так, слова, для которых есть одноимённые заметки, автоматически становятся гиперссылками.
Эта программа написана на C# с использованием библиотеки Gtk# и является свободной.

Возможности 
Некоторые поддерживаемые возможности:
 Подсвечивание текста
 Встроенная проверка орфографии с использованием GtkSpell
 Автоматическое определение web- и e-mail-адресов в тексте
 Отмена/Возврат правок
 Изменение шрифта
 Маркированные списки
 Синхронизация заметок через SSH, WebDAV или Ubuntu One

Расширения 
Tomboy поддерживает расширения, включая:
 Ссылки на письма Evolution
 Интеграция с Bugzilla
 Galago/Pidgin presence
 Текст фиксированной ширины
 Заметка Дня (Note of Day) (по умолчанию не включен)
 Экспорт в HTML
 Ввод формул LaTeX (по умолчанию не установлен)
 Печать

Поддержка Windows и Mac 
Возможности последнего стабильного релиза включают поддержку Windows и Mac OS X.

Gnote 

Gnote — клон Tomboy, написанный на C++, чтобы избежать зависимости от Mono, подвергаемой многими критике. Ричард Столлман, основатель Фонда свободного программного обеспечения, утверждает, что «Microsoft, вероятно, планирует однажды сделать все свободные реализации C# незаконными с помощью патентов на ПО» и порекомендовал разработчикам избегать того, что он называет «неоправданным риском», ассоциируемым с «зависимостью от свободных реализаций C#».

Gnote включён в Fedora 10 и 11, Debian 6.0, Ubuntu 9.10.

См. также 
 Zim

GNOME
Mono
Программное обеспечение для Android
Программное обеспечение с лицензией GNU LGPL
Свободные программы для ведения записок